Potamodrilidae är en familj av ringmaskar. Potamodrilidae ingår i ordningen Sabellida, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Potamodrilidae